Betschkerek ist die ehemalige deutsche Bezeichnung für:

Groß-Betschkerek, das heutige Zrenjanin in Serbien
Klein-Betschkerek, das heutige Becicherecu Mic in Rumänien